Беренс — фамилия.

Известные носители 
 Беренсы — дворянский род.

А—Д 
 Беренс, Александр Иванович (1825—1888) — профессор военной истории и стратегии Николаевской академии Генерального штаба; генерал-лейтенант, член Военного учёного комитета Главного штаба.
 Беренс, Виктор Иванович (1814—1884) — российский математик, инженер-полковник, автор ряда научных трудов. 
 Беренс, Густав (1884—1955) — немецкий историк и археолог, сотрудник Аненербе.
 Беренс, Джо (?—?) — нидерландский футболист, игравший на позициях полузащитника и защитника.

Е

К 
 Беренс, Клаус (род. 1941) — немецкий гребец.
 Беренс, Курт (1884—1928) — немецкий прыгун в воду.

М 
 Беренс, Маня (1914—2003) — немецкая актриса, любовница Мартина Бормана.
 Беренс, Михаил Андреевич (1879—1943) — морской офицер, участник Гражданской войны, командующий Русской эскадрой (черноморским флотом «белых»).

Н, П 
 Беренс, Николай Генрихович (1862—1921) — российский военный деятель, полковник.
 Беренс, Петер (1868—1940) — немецкий архитектор.

Р 
 Беренс, Рейнгольд (1745—1823) — российский врач и естествоиспытатель; доктор медицины.
 Беренс, Роберт (1885—1942) — датский борец.
 Беренс, Рой (род. 1987) — нидерландский футболист.
 Беренс, Рики (род. 1988) — американский пловец.

С — Я 
 Беренс, Сэм (род. 1950) — американский телевизионный актёр. 
 Беренс, Хильдегард (1937—2009) — немецкая оперная певица (вагнеровское сопрано).
 Беренс, Эмиль (1848—1888) — немецкий филолог-классик.
 Беренс, Яков (1806—1889) — европейский общественный деятель.

См. также 
 Беренсы — дворянский род.

Примечания